Фе́ренц Су́са (; 1 декабря 1923, Будапешт — 1 августа 2006, Будапешт) — венгерский футболист, нападающий, впоследствии тренер.

Биография 
Один из самых результативных футболистов в истории венгерского и мирового футбола. В чемпионатах Венгрии больше голов забил только Имре Шлоссер — 411 забитых мячей. Несмотря на это, ни разу не становился лучшим бомбардиром чемпионата. В мировой квалификации футболистов, забившых наибольшее количество голов в национальных чемпионатах, Ференц Суса занимает почётное 14-е место (393 гола). Выступал за клуб «Уйпешт» из Будапешта, где отлично взаимодействовал с другой легендой венгерского футбола, Дьюлой Женгеллером. За сборную Венгрии провел 24 матча и забил 18 голов.

Закончив выступления на футбольном поле, Ференц Суса стал тренером. Работал в клубах Раба ЭТО (Дьёр), «Уйпешт» (Будапешт), «Гурник» (Забже, Польша), в испанских командах «Реал Бетис» и «Атлетико Мадрид».

Домашняя арена «Уйпешта» названа его именем в 2003 году.

Достижения 
 Чемпион Венгрии (4) : 1945, 1946, 1947, 1960
 Лучший футболист Венгрии: 1947
 Бомбардир № 2 высшего дивизиона Венгрии: 393 гола

Статистика выступлений

Литература 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил.-ISBN 978-5-699-22359-6

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные Ференца Сусы на страницах «Спорт-Экспресса»
 Список самых результативных игроков в чемпионатах Венгрии
 Профиль Ференца Сусы
 Лучшие бомбардиры сборной Венгрии
 Ференц Суса — игрок «золотой команды»
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Игроки ФК «Уйпешт»
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Уйпешт»
Тренеры ФК «Дьёр»
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»